Esistono più persone di nome Richard Wallace:

Sir Richard Wallace (1818-1890), baronetto, mecenate e collezionista d'arte britannico
Richard Wallace (1872-1941), schermidore francese
Richard Wallace (1894-1951), regista statunitense
Rick Wallace (?), produttore e regista televisivo statunitense, vincitore di 3 Emmy Awards
Richard Wallace (?), editore del Daily Mirror
Richard Wallace (1968), giocatore di rugby irlandese
Richard Wallace (1861-1935), politico canadese
Richard Wallace (1960), informatico statunitense